Zgodovinska paradigma je vzorec, način predstavitve zgodovine, ki lahko razpira ali zapira zgodovinske vire.

Paradigma skozi zgodovinarja postavlja vprašanja, zgodovinar oblikuje paradigmo in obratno.

Glej tudi 
 seznam zgodovinskih vsebin

Zgodovinopisje